Прока́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Прокатная улица — улица в Липецке.
 Прокатная улица — улица в Москве.
 Прокатная улица — улица в Новосибирске.

Украина 
 Прокатная улица — улица в Днепре.